Kazaa Lite K++ ist eine abgespeckte Version des Filesharingprogramms Kazaa Media Desktop, bei dem vornehmlich störende Werbung und Spyware entfernt worden sind.

Die Software dient dem Austausch von Dateien in der Internettauschbörse Kazaa, die auf dem FastTrack-Protokoll basiert.

Dieser Umstand macht es für den Betreiber von Kazaa zum Ärgernis, weil es sich für ihn um eine dekompilierte und unerlaubt modifizierte Version der eigenen Software handelt, weshalb er gegen die Verbreitung dieser neuen Version vorging. Entwickelt wurde diese modifizierte Version unter anderem von Programmierern wie randomnut und Yuri.

Mittlerweile gibt es keine koordinierte Entwicklung der „Kazaa Lite K++“ Software mehr.
Es haben sich einige Entwicklergruppen zusammengeschlossen, die ihre eigenen Kazaa-Lite- oder K++-Versionen entwickeln, weshalb es heute viele K++-Derivate gibt.

Bei Kazaa Lite K++ werden bei der Installation einige Zusatzprogramme installiert, die das Tauschen und Verwalten von Multimedia-Dateien erleichtern.

Ein Problem des Programmes ist die Stabilität, weil Kazaa in Echtzeit im RAM gehackt wird.
So kommt es vereinzelt vor, dass sich der Aufbau während der Laufzeit blitzartig ändert oder Buttons/Markierungen nicht korrekt funktionieren.

Siehe auch 
 Kazaa-Lite-Varianten

Weblinks 
 Deutsche Version (offiziell)
 Deutsche FastTrack FAQ
 K-Lite Client
 KazaaLite Tools K++ Client
 Kazaa Lite Resurrection Client

FastTrack
Peer-to-Peer-Software